Commodore (rang), een militaire rang
 Commodore (bedrijf), een bedrijf dat computers maakte
 Opel Commodore, een auto van Opel
 Commodore (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
 Commodore Records, Amerikaans platenlabel